Yumeko is een Nederlands textielbedrijf dat producten aanbiedt voor in de slaapkamer en badkamer, zoals beddengoed, plaids en handdoeken. Het bedrijf streeft hierbij naar maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij eerlijke handel en duurzaamheid centraal staan. Er wordt samengewerkt met producenten in twaalf verschillende landen.

Yumeko is een social enterprise en sinds 2022 een B-Corp. Het hoofdkantoor bevindt zich in Amsterdam.

Als naam is gekozen voor een Japanse meisjesnaam die bestaat uit de woorden Yume en Ko. Samen betekenen ze ‘droomkind’ of ‘droommeisje’.

Geschiedenis 
Yumeko werd opgericht in 2010 door Rob van den Dool en Stephan Zeijlemaker. Zij vormden gezamenlijk de directie tot 2017. In mei 2017 werd Van den Dool benoemd tot CEO. In december 2017 is Zeijlemaker vertrokken als directielid, maar aangebleven als aandeelhouder.

Yumeko is actief op de Nederlandse, Duitse en Belgische markt. De omzet van 2021 werd geschat rond de 10 miljoen euro.

Productieketen 
Yumeko heeft een eigen recycle-service voor dons en matrassen en heeft een recycle-programma opgezet voor dons uit de hotelwereld. Het teruggewonnen dons wordt hergebruikt in dekbedden en kussens. 

In de productieketens wordt samengewerkt met de producenten en boerencoöperaties met als doel de processen te verbeteren. 
Het bedrijf heeft verschillende keurmerken van instanties die controles verrichten op hun productieketens, zoals het FairTrade keurmerk. Samen met deze organisatie werden tevens enkele publiekscampagnes opgezet, zoals "Geef 'm van katoen" en het "Clean& Green Villages Project"  voor katoenboeren in India.

Prijzen
 2011: Beste Startende Webwinkel Award door Thuiswinkel.org
 2020: Sustainable Design Award voor het recycled donzen dekbed.
 2022: bronzen FD Gazellen Award voor snelste groeier in West Nederland.
 2022: Beste Webwinkel Award vakprijs Duurzaamheid.

Externe bronnen 
 GOTS - Global Organic Textile Standard website
 Over gerecycled dons (Trouw)
 Yumeko website

Nederlandse webwinkel
Alternatieve economie
Ontwikkelingssamenwerking
Nederlands textielbedrijf